Zornow steht für:

Personen:
 Christian Zornow, ehemaliger deutscher Boxer
 Heike Zornow (* 1970), ehemalige deutsche Handballspielerin

Orte:
 Zornow (Semlow), Ortsteil von Semlow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern